The Saint (engl. Der Heilige) steht für:
 Simon Templar, einen Helden einer Kriminalroman-Serie des englischen Schriftstellers Leslie Charteris
 Simon Templar (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1962–1969) mit Roger Moore
 The Saint – Der Mann ohne Namen, US-amerikanischer Spielfilm (1997) mit der Simon-Templar-Figur
 The Saint, Fernsehfilm  (2017) mit der Simon-Templar-Figur